Departamento San Pedro pode referir-se a:

San Pedro (departamento de Jujuy), na Argentina
San Pedro (departamento de Misiones), na Argentina
San Pedro (departamento do Paraguai) 
San Pedro (departamento da Costa do Marfim) 

Desambiguação